L'édition 2022 du tournoi de tennis de Buenos Aires se déroule du 7 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait de l'Autrichien Dominic Thiem. Il est remplacé par Thiago Monteiro.

Pendant le tournoi 
L'Argentin Juan Martín del Potro, qui n'a pas joué depuis près de 3 ans en raison d'une blessure à un genou, revient à la compétition. Au cours d'une conférence de presse deux jours avant le début du tournoi, il laisse entrevoir que ce tournoi pourrait être le dernier de sa carrière : . Cette nouvelle déclenche une vague d'émotion en Argentine et dans le monde du tennis, l'Argentin étant un joueur très apprécié et beaucoup attendaient son retour.

Après 965 jours d'absence, l'ancien numéro 3 mondial Juan Martín del Potro dispute son  tour contre son compatriote Federico Delbonis, devant un public acquis à sa cause, compte-tenu de la grande probabilité que ce soit son dernier match. Il finit par s'incliner en deux petits sets, finissant le dernier jeu en pleurs. Il dépose un bandeau sur le filet, en signe de fin de carrière et annonce à la fin du match qu'il s'agissait  de son dernier match. .

Lauréats 
Le Norvégien Casper Ruud remporte le tournoi en battant en finale Diego Schwartzman. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Santiago González et Andrés Molteni décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Fabio Fognini et Horacio Zeballos. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Buenos Aires
Sport en Argentine en 2022
Tennis en février 2022